Rektorat świętego Józefa Rzemieślnika w Stasikówce – rektorat rzymskokatolicki, znajdująca się w archidiecezji krakowskiej, w dekanacie Biały Dunajec.

Przypisy 

Parafie archidiecezji krakowskiej
Parafie pod wezwaniem św. Józefa
Religia w gminie Poronin
Parafia